Сборная Аландских островов представляет одноименные острова на футбольных соревнованиях. Острова являются территорией Финляндии, поэтому эта сборная не является членом УЕФА или ФИФА, и, следовательно, не участвует в соревнованиях под эгидой этих организаций. Сборная Аландских островов регулярно выступает в Островных играх, иногда добиваясь значительных результатов. В последнем розыгрыше этого турнира островитяне добрались до финала, где благополучно уступили сборной Джерси 1-2, принеся соперникам третью победу в этом турнире. Также они дважды занимали в турнире третье место.

Результаты чемпионатов

Товарищеские матчи

Ссылки 
 Официальный сайт  
 National-Football-Teams.com
 Island Games Website

Аландские острова
Аландские острова